Eshel ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Eshel (* 1959), Kommandeur der Israelischen Luftwaffe
 Hanan Eshel (1958–2010), israelischer Archäologe und Qumranforscher